

Olimpo è una montagna della Grecia, secondo l'antica mitologia ellenica dimora degli dèi.

Geografia 
 Olimpo – ex comunità della periferia dell'Egeo Meridionale, Grecia
 Olimpo – montagna di Cipro
 Olimpo della Misia – montagna della Turchia
 Olympus Mons o Monte Olimpo – montagna vulcanica su Marte, il più alto rilievo conosciuto del sistema solare

Persone 
 Olimpo – medico ellenistico, consigliere di Cleopatra
 Olimpo – nome di due musicisti greci antichi

Sport 
 Club Olimpo – società calcistica argentina di Bahía Blanca

Altri progetti